«Smooth Operator» — 4-й и последний сингл с дебютного альбома Diamond Life (1984) английской группы Sade. Он был выпущен в 1984 году в Англии на студии Epic Records и в 1985 — в США (Portrait Records). Сингл достиг первого места в американском чарте Adult Contemporary и № 5 в Billboard Hot 100.

Музыкальное видео 
Видеоклип (полная версия на 8,5 минут), который для этой песни снимал режиссёр Julien Temple, в 1985 году был номинирован на две премии MTV Video Music Awards в категориях Best Female Video и Best New Artist.

Список композиций 

7" сингл (Великобритания, США, Голландия, Австралия)
 Side A:
 «Smooth Operator» — 4:15
 Side B:
 «Spirit» — 5:28

12" макси-сингл (Великобритания, США, Голландия, Япония)
 Side A:
 «Smooth Operator» — 5:25
 «Red Eye» — 3:18
 Side B:
 «Spirit» — 5:28

Чарты

Примечания 

Smooth Operator
Синглы 1984 года
Синглы 1985 года
Песни по алфавиту
Песни 1984 года
Песни 1985 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary